Nikolaï Makarov (1914-1988), ingénieur soviétique, concepteur d'armes à feu
 Nikolaï Makarov (1948-), joueur de hockey sur glace soviétique
 Nikolaï Makarov (1949-), général russe, chef d'état-major des Forces armées de la fédération de Russie
 Nikolaï Makarov (1955-), archéologue russe, directeur de l'Institut d'archéologie
 Nikolaï Makarov (1958-), coureur cycliste soviétique
 Nikolai Georgievich Makarov (1955—), mathématicien russe, professeur au California Institute of Technology